Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen 2. Liga 2021/22.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–16 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 17 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

SKN St. Pölten 
Trainer: Stephan Helm
Kapitän: Deni Alar (1, 3, 6), Christian Ramsebner (2, 4–5, 7–11, 13–21, 23, 30), Daniel Schütz (12, 22, 24, 27–29), Thomas Salamon (25–26)

FC Blau-Weiß Linz 
Trainer: Gerald Scheiblehner
Kapitän: Michael Brandner (1–15, 17, 19–30), Fabio Strauss (16, 18)

FC Liefering 
Trainer: René Aufhauser
Kapitän: Lukas Wallner (1–7, 10–11, 14–18, 20–21, 24, 26, 28), Benjamin Böckle (8–9, 13),  (12, 22–23, 27), Benjamin Atiabou (19), Luka Reischl (25), Justin Omoregie (29), Samson Baidoo (30)

FC Wacker Innsbruck 
Trainer:  (1–10),  (11–16),  (ab 17)
Kapitän: Marco Knaller (1), Florian Jamnig (2, 9–13, 17–19, 22–30) Lukas Hupfauf (3–8, 14–16),  (20–21)

SV Lafnitz 
Trainer: Philipp Semlic
Kapitän: Andreas Zingl (1–12, 15–24, 26, 30), Georg Grasser (13, 27–28), Mario Kröpfl (14), Philipp Siegl (25, 29)

Grazer AK 
Trainer: Gernot Plassnegger (1–11), Dieter Elsneg, Stefan Kammerhofer & Ralph Spirk (12–16), Gernot Messner (ab 17)
Kapitän: Marco Perchtold (1–15, 17, 19–27, 29–30), Gerald Nutz (16), Michael Huber (18), Markus Rusek (28)

FC Dornbirn 1913 
Trainer:  (1–14), Klaus Stocker (15–16), Muhammet Akagündüz (17–25), Klaus Stocker (ab 26)
Kapitän: Aaron Kircher (1–8, 10–18, 24–25, 27–29), Christoph Domig (9, 20, 26), Florian Prirsch (19, 21, 30), Franco Joppi (22),  (23)

FC Juniors OÖ 
Trainer: Stefan Hirczy (1–13), Manuel Takacs (ab 14)
Kapitän: Benjamin Wallquist (1–19), Sebastian Wimmer (20–30)

Floridsdorfer AC 
Trainer: 
Kapitän: Mirnes Becirovic (1–3, 5–8, 10–18, 20–30), Manuel Krainz (4, 9, 19)

Kapfenberger SV 
Trainer:  (1–14),  (ab 15)
Kapitän:  (1, 6–8), Mario Grgić (2–5, 9–30)

Young Violets Austria Wien 
Trainer: Harald Suchard
Kapitän: Matteo Meisl (1–29), Niels Hahn (30)

SKU Amstetten 
Trainer: Jochen Fallmann
Kapitän: David Peham (1–2), Arne Ammerer (3–9, 12, 14, 17–20, 23, 26, 28), Lukas Deinhofer (10–11, 15–16, 21–22, 24–25, 27, 29–30), Marco Stark (13)

SC Austria Lustenau 
Trainer: Markus Mader
Kapitän: Matthias Maak (1–2, 5, 7–15, 18–29), Pius Grabher (3–4, 6, 16–17, 30)

SK Rapid Wien II 
Trainer: Patrick Jovanovic (1–16), Stefan Kulovits (ab 17)
Kapitän: Nicholas Wunsch (1–9, 11–16, 21–27, 29), Denis Bosnjak (10, 17–20, 30), Lukas Sulzbacher (28)

SK Vorwärts Steyr 
Trainer: Andreas Milot (1–4), Daniel Madlener (ab 5)
Kapitän:  (1–20, 24–27), Alem Pašić (21–23, 28–29), Michael Halbartschlager (30)

SV Horn 
Trainer: Rolf Martin Landerl
Kapitän: Andree Neumayer (1–14, 16–17, 19, 24–30), Jürgen Bauer (15, 18, 20–23)

Anmerkungen 

2021/22
Zweite Liga 2021/22
Zweite Liga 2021/22
Kaderliste